Неделин — русская фамилия.

Известные носители:
 Неделин, Вадим Серафимович (1928—1993) — советский военный деятель, командующий 43-й ракетной армией РВСН, генерал-полковник (1982).
 Неделин, Евгений Яковлевич (1850—1913) — русский актёр.
 Неделин, Митрофан Иванович (1902—1960) — советский военачальник, Главный маршал артиллерии.
 Неделин, Геннадий Павлович (род. 1938) — глава администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа в 1991—2001 годах.
 Неделин, Пётр Иванович (1910—1994) — советский генерал-лейтенант авиации.